Bataille de Salla (1939) entre les troupes finlandaises et soviétiques pendant la guerre d'Hiver.
Bataille de Salla (1941) entre les troupes germano-finlandaises et soviétiques pendant la guerre de Continuation